João Pedro Bandeira (Lisboa, 18 de Janeiro de 1965), licenciado em Comunicação Social, é um locutor, radialista, jornalista e autor português.

É locutor de rádio na RDP Internacional onde realiza e apresenta diariamente um programa  (17H00/20H00).

Já deu a voz a centenas de  documentários da RTP e TVI, a magazines desportivos emitidos na Sport Tv e fez dobragens na SIC, na série "O Encantador de Cães",

Entre Janeiro de 2009 e Dezembro de 2010, foi locutor/realizador da Antena 1, espaço 05h00/07h00 e programa "Música e Letra".

Em Novembro de 2010, estreou-se na escrita com "BÍBLIA DOS ANOS 80 - Os melhores anos das nossas vidas", depois de, em Maio de 2008, ter feito a edição de texto e selecção de comentários do livro “Catedral” de Salvador Vaz da Silva. No mês seguinte, em Dezembro de 2010, edita segundo livro, da mesma colecção: "BÍBLIA DO FC PORTO". Desde então, já colaborou em dezenas de livros, nomeadamente na pesquisa, atualização de dados, escrita e revisão de textos, casos de "Bíblia do Sporting" e "Bíblia do Benfica", "Bíblia do Torcedor", "Bíblia do Real Madrid", "Missão Cumprida - Luís Filipe Vieira", "Livro de Fãs de Messi" e "Livro de Fãs de Ronaldo".

É coautor, com Luís Miguel Pereira, de "Neymar Total", "Bíblia de Cristiano (em castelhano) e "Bíblia de Messi (em castelhano)

Em 2015, coordenou a edição de "E o Sporting é o nosso Grande Amor", com 110 testemunhos nos 110 anos do clube e escreveu o livro de Pedro Henriques, "Àrbitro de Bancada".

Começou a carreira nos anos 80, com um estágio na RTP – Informação e RTP - Desporto (programa “Domingo Desportivo”), no semanário Se7e e  no Correio da Manhã Rádio, onde foi jornalista, animador, autor de programas e produtor; responsável pela playlist; pivot de emissões desportivas e grandes eventos musicais (Michael Jackson em Munique, Tribute To Freddie Mercury em Londres...), elaboração de Especiais, entrevistas...

Seguiu-se a Rádio Comercial, onde foi animador/realizador/locutor e produtor, com vários programas, autor de peças e entrevistas, várias reportagens de concertos (Bruce Springsteen, Heineken Night Of The Proms em Madrid, U2, Prince, Rolling Stones, Bob Dylan em Madrid, Festivais de Verão, Festival de Glastonbury, Robbie Williams em Paris, Gabriel O Pensador no Brasil...) e onde foi co-Responsável pela elaboração da “playlist”.

Mais tarde, pertenceu à Rádio Nacional e foi Product Manager Assistant e chefe de redacção e de produção do site musical e de rádios e canais online Cotonete.

Foi ainda "voz-off” e autor de várias reportagens e entrevistas do magazine de informação de espectáculos “Radar” da RTP, apresentado por Margarida Pinto Correia;
Colaborador com várias peças jornalísticas do magazine musical “Feedback” da TVI, apresentado por Nélson Pereira, sendo autor e apresentador em estúdio da rubrica “dbs” sobre o “outro lado” do mundo da música e dos artistas;
Locutor de continuidade, durante aproximadamente 2 anos, da RTP 1 e 2;
Locutor de variados documentários transmitidos na TV Cabo, gravados na produtora “Ideias e Letras” e “Estúdios Goya”, como por exemplo Hollywood, Odisseia, História, Travel...

Da sua vasta experiência no mundo da comunicação destacam-se ainda, entre outros:

• Redactor do semanário Se7e;

• Jornalista do Diário Popular

• Colaborador do semanário Blitz.

• Colaborações regulares ou esporádicas com vários órgãos de comunicação social, caso das revistas Valor (com uma rubrica permanente sobre música) e Marie Claire;

• Guionista de televisão da produtora D&D de concursos apresentados por Júlio César e Rogério Samora para a TVI e de programa de “apanhados” nunca emitido na TVI, com apresentação de Nuno Graciano e Julie Sergeant, entre outros.

• Colaboração com as Produções Fictícias - autor dos guiões da gala “Boa Sorte, Portugal”, no CCB, com apresentação de Júlio Magalhães e Isabel Angelino e do Festival “Sons da Fala”, ambos emitidos na RTP.

Naturais de Lisboa
Jornalistas de Portugal
Radialistas de Portugal
Locutores de Portugal